Джеймс Барнс () (28 декабря 1801 — 12 февраля 1869) — американский военный и железнодорожный инженер, генерал армии Союза во время Гражданской войны в США. Командовал дивизией во время битвы при Геттисберге.

Ранние годы 
Барнс родился в Бостоне. Он поступил сначала в бостонскую Латинскую школу, а в 1825 году поступил в военную академию Вест-Пойнт и учился в одном классе с будущим генералом Робертом Ли. Он окончил академию 5-м по успеваемости в выпуске 1829 года и был определён вторым лейтенантом в 4-й артиллерийский полк.

С августа 1829 по август 1830 Барнс преподавал в Вест-Пойнте французский язык, затем до 1832 года служил в форте Мак-Генри в Мериленде, в 1832 году участвовал в войне Чёрного ястреба (не принимая активного участия в боевых действиях), с 1832 по 1833 служил в гарнизоне чарльстонской гавани, в форте Монро в 1833 (вместе с Робертом Ли), а с ноября 1833 по июль 1836 года снова служил в Вест-Пойнте, на этот раз преподавателем пехотной тактики.

30 июня 1836 года Барнс получил звание первого лейтенанта.

Ещё в 1832 году Барнс женился на Шарлотт Эдамс Сэнфорд, сестре Джона Сэндфорта. Когда у него родился второй сын (Джон Сэндфорд Барнс), он решил покинуть военную службу и 31 июля подал в отставку. Барнс стал военным инженером на железной дороге Western Railroad (1832—1842), а с 1842 по 1848 являлся её главным инженером и супернитендантом. Он был также главным инженером дороги Seaboard and Roanoke Railroad (Норфолк-Велдон) с 1848 по 1852 а также участвовал в строительстве дороги Watertown and Rome Railroad. Так же возглавлял железные дороги: Sackett’s Harbor and Ellisburg Railroad (1852 ‑ 1854), Buffalo, Corning, and New York Railroad (1852 ‑ 1854), и Potsdam and Watertown Railroad (1853 ‑ 1857).

Гражданская война 
26 июля 1861 года Барнс вернулся в армию и стал полковником 18-го Массачусетского пехотного полка. Его полк был включён в Потомакскую армию (в бригаду ), а в марте 1862 года отправлен на вирджинский полуостров, но в боях задействован не был. Полк Барнса числился в бригаде Мартиндейла, в составе дивизии Морелла, в III корпусе Потомакской армии, но использовался в основном для тыловой службы. 10 июля, после сражения при Малверн-Хилл бригадный генерал Мартиндейл был отстранен от командования и его бригаду передали Барнсу. На тот момент бригада Бэрнса состояла из семи пехотных полков:
 2-й Мэнский пехотный полк, полковник Чарльз Робертс
 18-й Массачусетский пехотный полк, майор Джозеф Хайес
 22-й Массачусетский пехотный полк, полковник Джессе Грове
 32-й Массачусетский пехотный полк, полковник Фрэнсис Паркер
 1-й Мичиганский пехотный полк, полковник Хорас Робертс
 13-й Нью-Йоркский пехотный полк, полковник 
 25-й Нью-Йоркский пехотный полк, полковник Чарльз Джонсон
По неизвестной причине Барнс отсутствовал во время второго сражения при Булл-Ран, и его бригадой командовали другие офицеры. Он вернулся в бригаду во время Мэрилендской кампании и присутствовал на поле боя во время сражения при Энтитеме, хотя его бригада в бой введена не была. И только 20 сентября Барнс впервые принял участие в сражении: V корпусу было приказано перейти Потомак и атаковать отступающую армию генерала Ли. Это привело к сражению при Шепардстауне, где бригада Барнса потеряла 200 человек убитыми и 100 человек пленными.

В декабре бригада Барнса участвовала в сражении при Фредериксберге, где была задействована во время последних атак на позиции южан на высотах Мари. Барнс потерял 500 человек в безрезультатных атаках, но при этом отличился сам, так что его командир отметил в рапорте его «спокойствие, энергичность и выдающиеся способности».

4 апреля 1863 года Барнс получил звание бригадного генерала добровольческой армии (датированное 29 ноября 1862).

В мае, во время сражения при Чанселорсвилле, бригада Барнса не была задействована, но в ходе сражения выбыл из строя по болезни дивизионный командир Чарльз Гриффин, и 5 мая Барнс принял командование 1-й дивизией V корпуса.

Когда началась Геттисбергская кампания V корпус был отправлен на север в Мэриленд, а 21 июня дивизия Барнса была вызвана для поддержки кавалерии Плезантона во время сражения при Аппервиле, но не была введена в бой. Дивизия Барнса пришла к Геттисбергу утром 2 июля, на второй день сражения, первой из дивизий V корпуса. Когда началось наступление дивизий Лонгстрита на позиции III федерального корпуса, бригада Де Тробриана попала в сложное положение на Каменистом Холме, поэтому генерал Сайкс отправил бригады Барнса на помощь Де Тробриану. Бригада Винсента по пути была перенаправлена на защиту высоты Литл-Раунд-Топ, а бригады  и  прибыли к Каменистому Холму, хотя и неизвестно, в какой момент сражения. Если она подошла к моменту первой атаки джорджианской бригады Андерсона, то она в любом случае не участвовала в её отражении.

В это время бригада Тилтона насчитывала 654 человека в трёх полках, а бригада Швейцера — 1010. Бригада Швейцера заняла фронт от Каменистого холма до Уитфилдской дороги, а бригада Тилтона встала под углом, удлинив правый фланг бригады Де Тробриана. И Тилтона и Барнса смущало то, что правее их дивизии остаётся пустое пространство. Барнс сообщил об этом Сайксу, но без последствий.

В это время началось сражение за Персиковый сад и южнокаролинская бригада Кершоу подошла к Каменистому Холму, и одновременно возобновила атаку бригаду Андерсона. Барнс по какой-то причине развернул два полка Швейцера влево, фронтом к джорджианцам, отчего только увеличил разрыв между частями на Холме и Персиковым садом. Когда бригада Кершоу стала выходить в тыл дивизии, Барнс приказал бригадам отойти назад, через поле Уитфилд, за Уитфилдскую дорогу и занять позицию на южной и западной окраине леса Тростл-Вуд. Отход был осуществлён в хорошем порядке и на новой позиции Барнс поздравил своих людей с хорошо выполненным манёвром.

Однако, Барнс отвёл бригады без приказа вышестоящего командования и без уведомления генерала До Тробриана, что вынудило отступить в свою очередь и бригаду Де Тробриана. Это вызвало ряд обвинений в адрес Барнса, а 18 марта 1864 года в газетах появился рассказ о том, как Барнс приказал отступить, а на приказ Сайкса вернуться, якобы ответил: «Нет, это невозможно. Там слишком горячо, мои люди не выдержат этого».

Отступив в лес Тростл-Вуд, бригады Барнса остались на этой позиции и он сам оставался при бригадах, и был ранен. На следующий день, 3 июля, прибыл генерал Гриффин, чтобы принять у Барнса командование дивизией, но принял командование только 4 июля. По одной версии, он сказал: «Вы начали сражение с этой дивизией и вы должны с ней его закончить».

После выздоровления Барнс до конца войны служил на гарнизонной службе в Вирджинии и Мэриленде. В частности, в его ведомстве находился лагерь военнопленных в Пойнт-Лукаут. 15 января 1866 года он оставил добровольческую армию. 13 января того года президент Эндрю Джексон номинировал его к присвоению почётного временного звания генерал-майора и 12 марта Сенат утвердил звание задним числом от 13 марта 1865 года.

Послевоенная деятельность 
После войны Барнс вернулся к профессии железнодорожного инженера и был членом комиссии, которая контролировала строительство Union Pacific Railroad. Он умер в Спрингфилде (Массачусетс) и был похоронен на кладбище Спрингфилд-Семетери.

Примечания

Литература 
 
 
 Tagg, Larry. The Generals of Gettysburg. Campbell, CA: Savas Publishing, 1998. ISBN 1-882810-30-9.
 Warner, Ezra J. Generals in Blue: Lives of the Union Commanders. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1964. ISBN 0-8071-0822-7.

Ссылки 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1829
 Бэрнс на findagrave.com
 Рапорты Бэрнса во время Геттисбергской кампании
 BRIGADIER GENERAL JAMES BARNES

Генералы армии Союза
Выпускники Бостонской латинской школы